Zala György (1858–1937) szobrász
 Zala György (1969) olimpiai bronzérmes kenus